Stranger Than Fiction kan syfta på:
 Stranger Than Fiction (musikalbum) — Bad Religions åttonde studioalbum, utgivet 1994
 Stranger Than Fiction (film) — en amerikansk dramakomedifilm från 2006
 Stranger Than Fiction (musikgrupp) — Musikgrupp som Elliott Smith var medlem i.